Die Saison 2000 des Volleyball World Grand Prix war die achte Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 4. August und endete am 27. August. Kuba gewannen zum zweiten Mal den Titel.

Modus 
In der Vorrunde traten acht Mannschaften an. In den ersten drei Wochen fanden jeweils zwei Turniere mit vier Mannschaften parallel statt. In der Finalrunde trafen die besten und die schlechteren vier Teams aufeinander. In der ersten Runde kam es dabei zu den Spielen 1-4, 2-3, 5-8 und 6-7.

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 24. bis 27. August auf den Philippinen ausgetragen. An den ersten beiden Tagen wurden die Plätze fünf bis acht ausgespielt, danach fanden die Halbfinals und die Endspiele statt.

Auszeichnungen 

2000
Volleyballveranstaltung 2000